CAIN hat mehrere Bedeutungen:
 CAIN (Band), seit 2000 eine Band aus der Rhein-Ruhr-Region, Deutschland
 Conflict Archive on the Internet (CAIN), seit 1986 eine Datenbank mit Informationen über politische Konflikte in Nordirland

Siehe auch:
 Cain

Abkürzung